Stolwijkersluis (buurtschap), buurtschap in de gemeente Gouda
 Stolwijkersluis (sluis), voormalige schutsluis